Das BMW Malaysia Open 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Kuala Lumpur. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 28. Februar bis zum 6. März 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Jelena Dokić und Lucie Šafářová, das Dokić in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Dinara Safina / Galina Woskobojewa in drei Sätzen gegen Noppawan Lertcheewakarn / Jessica Moore.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Kuala Lumpur